Зарудный, Николай Алексеевич (1859—1919) — русский орнитолог и путешественник.
 Зарудный, Николай Яковлевич (1921—1991) — писатель, драматург, сценарист.